Камил Крепс (; 18 ноября 1984, Литомержице) — чешский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Литвинов».

Карьера 
Камил Крепс начал свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио «Брамптон Батталион», выступая до этого за фарм-клуб родного ХК «Литвинов». За 3 года выступлений в составе «Брамптона», который выбрал его в 1 раунде под общим 5 номером на драфте Канадской хоккейной лиги, Камил набрал 173 (67+106) очка в 201 матче, после чего на драфте НХЛ он был выбран во 2 раунде под общим 38 номером клубом «Флорида Пантерз».

После пары сезонов, проведённых в фарм-клубах «Флориды», Крепс смог дебютировать в НХЛ. Это случилось 7 января 2007 года в матче против «Ванкувер Кэнакс», а 3 месяца спустя Камил забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Тампы Бэй Лайтнинг». На протяжении 3 лет подряд Крепс являлся одним из основных игроков «пантер», тем не менее, во многом из-за его невысокой результативности (60 очков в 232 матчах) по окончании сезона 2009/10 клуб принял решение не продлевать контракт с игроком, и Камил отправился в Европу, где заключил соглашение с клубом финской СМ-Лиги «Кярпят».

В Финляндии Крепс провёл один сезон, набрав 31 (15+16) очко в 58 матчах, после чего 17 мая 2011 года заключил двухлетнее соглашение с астанинским «Барысом». После одного сезона в «Барысе» сменил 3 клуба (Слован, Клотен, и Эссят), с 2014 по 2017 год играл за команду чешской экстралиги «Оцеларжи». Последний свой сезон отыграл за немецкий клуб «Вольфсбург Гриззлис».

Международная 
В составе сборной Чехии Камил Крепс принимал участие в юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором  он вместе с командой завоевал бронзовые медали, а также чемпионате мира среди молодёжи 2004 года. Также Камил призывался под знамёна сборной для участия в одном из этапов Еврохоккейтура в сезоне 2010/11.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2002
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2015

Статистика выступлений 
 Обновлено на начало сезона 2011/12

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Брамптон Батталион»
Игроки «Техас Уайлдкэттерз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»